San Jorge y el Dragón se refiere:

Historia
 a la historia de Jorge de Capadocia y el dragón;

Cuadros
Título exacto San Jorge y el Dragón:

 a San Jorge y el dragón, de Marten de Vos;
 a San Jorge y el dragón, de Rafael;
 a San Jorge y el dragón, de Paolo Uccello en Londres;
 a San Jorge y el dragón, de Paolo Uccello en París;

Cuadros sobre la historia de San Jorge y el dragón
 a San Jorge luchando con el dragón, de Tintoretto; o
 a San Jorge matando al dragón, de Gustave Moreau.